Улица Ца́ндера — старая улица на севере Москвы, в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа между Звёздным бульваром и улицей Академика Королёва.

Происхождение названия 
Названа в 1964 году в честь Фридриха Артуровича Цандера (1887—1933) — учёного, изобретателя, одного из пионеров ракетной техники.

Расположение 
Улица Цандера проходит с юга на север, начинается от Звёздного бульвара напротив 6-го Новоостанкинского проезда, пересекает 2-ю Новоостанкинскую улицу, улицу Кондратюка, 3-ю Новоостанкинскую улицу, и заканчивается на улице Академика Королёва, переходя в 6-й Останкинский переулок.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — корпус гимназии № 1518. До 2010-х годов на этом месте стояло старое здание школы, построенной в 1935 году по типовому проекту архитектора В. А. Ершова. Изначально это была средняя школа № 34, к 2010-м годам она носила номер 271.
 № 5 — детская поликлиника Главного медицинского управления УД Президента РФ;
 № 7, корпус 1 — дом брежневской постройки, имеющий черты сталинской архитектуры, в нём жил профессор МАИ Клыпин Анатолий Александрович. 
 № 7, корпус 2 — детская школа искусств имени А. С. Даргомыжского;
 № 7, корпус 2А — магазин «Пятёрочка», магазин «Ларес»;
 № 9 — поликлиника № 77 СВАО;

По чётной стороне:
 № 6 — инвестиционная компания «Статус».

Примечания

Ссылки 

 Сайт управы Останкинского района
 
 Схема улицы

Улицы Москвы, названные в честь людей
Цандер
Объекты, названные в честь Фридриха Цандера
Улицы Москвы, появившиеся в 1964 году